ФК «Рапід» у сезоні 1928–1929 — 30-й сезон австрійського футбольного клубу «Рапід». 

1927

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Підсумкова турнірна таблиця

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Посилання 
 Статистика гравців 
 Всі матчі 
 Склад у чемпіонаті 

1928—1929
Рапід